Toxosporiopsis är ett släkte av svampar. Toxosporiopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Toxosporiopsis